Киги () — правобережный приток реки Ай протяжённостью 87 км, площадь водосборного бассейна — 1370 км². Протекает от истока до устья по территории Кигинского района. Русло извилистое, неустойчивое, дно илистое, местами песчано-галечное, берега крутые, высокие.

На реке Киги расположены сёла Нижние Киги, Верхние Киги и деревни Тёплый Ключ (рядом с ней в XVIII веке через реку был наведён каменный Екатерининский мост), Идрисово.

Бассейн
Ик — 23 км по правому берегу
Васелга — 24 км по правому берегу р. Ик
Канканда — 32 км по правому берегу р. Ик
Майгаза — 2,9 км по правому берегу р. Канканда
Емазы — 5,7 км по правому берегу р. Канканда
Лаверга — 35 км по правому берегу
Леуза — 52 км по правому берегу
Айса — 8,7 км по правому берегу р. Леуза

Экология 
Загрязняется стоками Кигинского маслозавода и Кигинского пищекомбината, а также неорганизованными сбросами с сельскохозяйственных объектов.

В реке возросли среднегодовые концентрации меди с 2 до 5 ПДК, при снижении железа общего с 13,2 до! 1,4 ПДК, нефтепродуктов с 11,4 до 3,6 ПДК. Уровень загрязненности воды в реке азотом аммонийным, азотом нитратным, азотом нитритным, цинком сохранился в пределах нормы, никель наблюдался до 1,8 ПДК. Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос с 27,62 до 31,43.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ай от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Примечания 

Притоки Ая
Реки Кигинского района